Schiaretti ist der Familienname folgender Personen:

 Gian Marco Schiaretti, italienischer Musikdarsteller
 Juan Schiaretti (* 1949), argentinischer Politiker